Лома де Конехо има више значења:

 Лома де Конехо, Ариба дел Танке (Сан Мелчор Бетаза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де Конехо (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику